Раянов:
 Раянов, Фанис Мансурович (род. 1938) — советский и российский учёный-правовед.

 Раянова, Ляйсан Римовна (род. 1989) — российская горнолыжница.